Blikanasaurus est un genre éteint de dinosaures décrits comme des sauropodes herbivores basaux, ou plutôt aujourd’hui comme appartenant au clade des Anchisauria.
Il a été découvert dans la partie supérieure de la formation géologique d'Elliot, datée du Trias supérieur () dans le sud de l'Afrique. Son nom vient de celui d'une montagne du Lesotho appelée « Blikana ». C'est le genre type de la famille peu utilisée des Blikanasauridae.

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre, Blikanasaurus cromptoni, a été décrite par Peter Galton et  en 1985.

Découverte 
L'holotype a été découvert dans les années 1980 dans le district de Leribe au Lesotho. La description initiale de Blikanasaurus cromptoni n'est fondée que sur un membre postérieur incomplet.

Description 
Son pied a une structure large et massive, qui avait conduit à classer ce sauropodomorphe dans une famille à part, celle des Blikanasauridae. Sa taille est estimée à  pour un poids de .

Classification 
Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, montre la position du genre Blikanasaurus au sein du clade des Anchisauria :

Publication originale

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropodomorpha

Notes et références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias
Dinosaure d'Afrique
Tétrapode du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1985